Eggenspitze ist der Name folgender Berge:

 Hintere Eggenspitze,  hoher Berg in den Ortler-Alpen
 Vordere Eggenspitze,  hoher Berg in den Ortler-Alpen